Redskins est un mot anglais signifiant littéralement peaux-rouges, et qui peut désigner :
 une équipe de football américain, les Redskins de Washington ;
 The Redskins, un groupe de musique anglais ;
 la marque de vêtement Redskins ;

 redskin, une tendance du mouvement skinhead.

Homonymie